Nome de Piérie, ancienne subdivision de la Grèce, avant 2011 ;
 District régional de Piérie .

Voir aussi : Pierie